Xosé Cid puede referirse a las siguientes personas:

 Xosé Cid Menor, escultor español;
 Xosé Cid Cabido, escritor español.